Алекса́ндр Капу́стин: Капустин, Александр Викторович (род. 1977) — украинский гребец.
 Капустин, Александр Николаевич (1896—1965) — советский дипломат.